Шампиньо́н большо́й лесно́й () — гриб семейства . 
Научные синонимы:
  
 
Русские синонимы:
 Шампиньон Ланге

Описание 
Плодовые тела достигают относительно крупных размеров.

Шляпка диаметром до 15 см, полушаровидная, раскрывается до плоской с округлым бугорком. Кожица светло-коричневая, покрыта ржаво-коричневыми волокнистыми чешуйками.

Мякоть белая, на срезе сразу становится кроваво-красной, в ножке хрупкая. Запах приятный, грибной или кисловатый.

Ножка длиной до 12 см, под кольцом коричневая, волокнистой структуры.

Пластинки свободные, частые, сначала розоватые, при созревании меняют цвет на коричневый а затем почти чёрный.

Остатки покрывал: кольцо на ножке тонкоплёнчатое, свисающее, вольва отсутствует.

Споровый порошок тёмно-коричневый.

Экология и распространение 
Встречается в хвойных лесах на меловых почвах, в лиственных лесах появляется редко.

Сезон август — октябрь.

Сходные виды 
Съедобные

Другие краснеющие шампиньоны с чешуйчатой или волокнистой шляпкой:
 
 
Ядовитые

Слабо ядовитые шампиньоны имеют обычно желтеющую мякоть и неприятный запах фенола (карболовой кислоты или чернил):
 
 
Североамериканские виды:

Пищевые качества 
Съедобный гриб хорошего качества.

Литература

Ссылки 
Таксономия на сайте www.mycobank.org

Примечания 

Шампиньон
Съедобные грибы
Грибы Европы
Грибы Северной Африки
Эвриголарктические грибы
Таксоны грибов, названные в честь людей